Denumirea de Cacaleți se poate referi la una din următoarele localități din România, astăzi denumite altfel:
 Izvoru, județul Giurgiu;
 Nenișori, județul Ialomița.